В одиночному розряді тенісного турніру Bremar Cup 1975, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1975 року, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-3, 6-2.

Основна сітка

Посилання 

Bremar Cup